Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 1997/98 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der VfL Bad Schwartau, aus der Staffel Süd die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und TuS Schutterwald in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: VfL Bad Schwartau.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG Hameln.

Absteiger in die Regionalligen: TSV Ellerbek und TV Angermund 09.
Aufsteiger aus den Regionalligen: 1. SV Concordia Delitzsch, Eintracht Hildesheim und Stralsunder HV.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und TuS Schutterwald.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TSV Bayer Dormagen.

Absteiger in die Regionalligen: TV Hüttenberg und HSV Suhl.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim und TV Altenkessel Saarbrücken.

Relegation 
TSV Bayer Dormagen musste als Vierzehnter der Handball-Bundesliga 1997/98 in die Relegation, der Gegner wurde in der Begegnung zwischen den beiden Zweitplatzierten der 2. Handball-Bundesligen gefunden.

Qualifikation zur Relegation:
Hinspiel:
HSG Nordhorn – TuS Schutterwald 24:24

Rückspiel:
TuS Schutterwald – HSG Nordhorn 29:21

Relegation:
Hinspiel:
TSV Bayer Dormagen – TuS Schutterwald 24:21

Rückspiel
TuS Schutterwald – TSV Bayer Dormagen 25:19

 TuS Schutterwald steigt damit in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Entscheidungen 

Handballsaison 1997/98
1997